Никола Джошевский (; 1 апреля 1979) — македонский футболист, защитник, ныне футбольный агент.

Карьера 
Джошевский начал карьеру в 1998 году в клубе «Силекс» из Кратово, за который он отыграл три года. В 2000 году перешёл в российский клуб «Спартак» Москва, но провел за чемпиона России только три игры за два года. Покинув «Спартак», вернулся в Македонию и подписал контракт с клубом «Вардар» Скопье. За клуб Джошевский играл значительно чаще, став игроком основного состава. Летом 2003 года «Вардар» проявил себя в квалификации Лиги чемпионов: выбив из розыгрыша российский ЦСКА, команда всего в один мяч уступила пражской «Спарте».

Благодаря успешной игре за клуб, к Джошевскому стали проявлять интерес европейские клубы. В 2005 году он перешёл в австрийский клуб «Аустрия» Зальцбург, за который провел десять матчей и забил один гол. В зимний перерыв сезона 2005/06 он покинул клуб и полгода отыграл за датский «Мидтьюлланн».

В сезоне 2006/07 Джошевский вернулся в «Вардар», а уже в следующем году переехал в греческий клуб «Этникос» Пирей. Через год он снова вернулся на родину, на этот раз в «Работнички» из Скопье. На сезон 2008/09 его в третий раз подписал «Вардар». В сезоне 2009/10 Джошевский снова переехал в Грецию, где сыграл семь матчей за «Родос».

После окончания игровой карьеры Джошевский работал спортивным директором «Металлурга» Скопье с января 2010 до августа 2012 года. В это время клуб занял второе место в чемпионате и впервые в истории получил путевку в еврокубки.

С августа 2012 года Джошевский стал футбольным агентом и открыл собственное агентство «Sports Management Consulting». В 2004 году он окончил экономический факультет университета Скопье.

Карьера в сборной 
Джошевский является рекордсменом по количеству игр за молодёжную сборную Македонии до 21 года — 25 матчей, в пяти играх он выводил команду на поле с капитанской повязкой.

Достижения 
 Вардар
 Чемпион Македонии (2): 2001/02, 2002/03
 Работнички
 Чемпион Македонии (1): 2007/08

Ссылки 
 
 

Футболисты Северной Македонии
Игроки ФК «Силекс»
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Вардар»
Игроки ФК «Ред Булл» Зальцбург
Игроки ФК «Мидтьюлланн»
Игроки ФК «Этникос» Пирей
Игроки ФК «Работнички»
Игроки ФК «Родос»
Футбольные агенты